De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1955-1956 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 3 augustus 1955. De zittingsperiode ging in op 20 september 1955 en liep af op 2 juli 1955.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 3 augustus 1955

KVP (17 zetels)
Cor Kropman, fractievoorzitter
Leo Beaufort
Jo Derksen
Leonard de Gou
Evert Kraaijvanger
Harry van Lieshout
Gérard Mertens
Toon Middelhuis
Herman Nijkamp
Louis Regout
Alphons Roebroek
Gustave Alexander Marie Joannes Ruijs de Beerenbrouck
Maan Sassen
Frans Teulings
Huub van Velthoven
Harrie Verheij
Petrus Johannes Witteman

PvdA (14 zetels)
Joris in 't Veld, fractievoorzitter
George Cammelbeeck
Hugo Jozias de Dreu
Jan Hoogland
Jan Anne Jonkman
Paul Kapteyn
Jacob Kramer
Dirk de Loor
Henk Oosterhuis
Wim Schermerhorn
Jan van Tilburg
Martina Tjeenk Willink
Hilda Verwey-Jonker
Floor Wibaut jr.

ARP (7 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hendrik Algra
Isaäc Arend Diepenhorst
Herman Jan Hellema
Willem Rip
Jan Schipper
Jetze Tjalma

CHU (6 zetels)
Gualthérus Kolff, fractievoorzitter
Carel Gerretson
Rommert Pollema
Johannes Reijers
Gerrit Vixseboxse
Johannes de Zwaan

VVD (4 zetels)
Anthonie Nicolaas Molenaar, fractievoorzitter
Herman Derk Louwes
Reint Hendrik de Vos van Steenwijk
Willem Carel Wendelaar

CPN (2 zetels)
Jaap Brandenburg, fractievoorzitter
Cor Geugjes

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 3 augustus 1955 werd 25 Eerste Kamerleden verkozen, in de kiesgroepen I en III.

Tussentijdse mutaties

1955 
 22 september: Gustave Alexander Marie Joannes Ruijs de Beerenbrouck (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 18 oktober dat jaar werd Jan Maenen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 28 december: Jan van Tilburg (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot gouverneur van Suriname. Op 16 januari dat jaar werd Jan Broeksz in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1955-1956